Slater kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Horrocks Slater
 James Alexander Slater

Robotskapade auktorsförkortningar